Línea 43 puede referirse a las siguientes líneas de transporte:
 Línea 43 de colectivos de Córdoba (Argentina).
 Línea 43 de la empresa municipal de autobuses de Madrid (España).
 Línea 43 de los Transportes Urbanos de Zaragoza (España).